Desdemona, Desdêmona ou Desdémona podem se referir a:

 Basistemon, um gênero de plantas
 666 Desdemona,  um asteróide
 Desdémona (satélite), uma lua de Urano
 Uma personagem da obra Otelo, o Mouro de Veneza, de William Shakespeare

Desambiguação